Геннадий Георгиевич Рябов (15 января 1936, Москва — 18 апреля 2020, там же) — советский и российский , специалист в области прикладной математики и вычислительной техники, директор ИТМиВТ имени С. А. Лебедева РАН (1984—2005), член-корреспондент АН СССР (1984), член-корреспондент РАН (1991).

Биография 
Родился 15 января 1936 года в Москве. Профессор кафедры, член-корреспондент РАН.

В 1958 году — окончил механико-математический факультет МГУ.

В 1967 году — защитил кандидатскую диссертацию по специальной тематике.

В 1984 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Научные основы создания комплексных систем автоматизации пректирования высокопроизводительных вычислительных систем».

В 1984 году — избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1991 году — членом-корреспондентом РАН.

В 1991 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1958 года работает в Институте точной механики вычислительной техники имени С. А. Лебедева РАН, где прошёл путь от младшего научного сотрудника до директора института (1984—2005).

С 2005 года — заведующий Лабораторией методов компьютерной визуализации Научно-исследовательского вычислительного центра (НИВЦ) МГУ.

Заведовал базовой кафедрой электронных вычислительных машин МФТИ.

Скончался 18 апреля 2020 года. Похоронен на Люблинском кладбище Москвы (участок 37).

Научная деятельность 
Крупный специалист в области прикладной математики и вычислительной техники, главный конструктор ряда вычислительных систем оборонного и гражданского назначения.

Научные интересы связаны с автоматизацией проектирования радиоэлектронных устройств, созданием алгоритмов трассировки многослойных плат и БИС. Выполнил ряд важных работ по математическому обеспечению уникальных вычислительных комплексов, работающих в реальном масштабе времени.

Возглавлял работы по алгоритмизации задач проектирования вычислительной техники, под его руководством были созданы отечественные супер ЭВМ «Эльбрус».

Под его руководством защищено 16 кандидатских и 7 докторских диссертаций.

Автор свыше 100 научных работ.

Основные труды 
 Волновой алгоритм и электрические соединения — М., ИТМиВТ, 1965 (соавтор Зиман Ю. Л.)
 Поэлементное моделирование вычислительных систем — М., 1978
 Модели коммутационных свойств конструкций ЭВМ — М., ИТМиВТ, 1989
 О путевом кодировании k-граней в n-кубе // Вычислительные методы и программирование, 2008, т. 9, № 1

Награды 
 Государственная премия СССР (1974)
 Премия НАНУ имени С. А. Лебедева (1989)
 Орден Ленина (1987)
 Орден Трудового Красного Знамени (1978)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999)

Примечания

Ссылки 
 

Преподаватели факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ
Преподаватели кафедры электронных вычислительных машин Московского физико-технического института
Похороненные на Люблинском кладбище